Kurtis steht für:

 Kurtis Kraft, US-amerikanischer Automobilhersteller

Kurtis ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Kurtis (* 1940), US-amerikanischer Journalist
 Frank Kurtis (1908–1987), US-amerikanischer Rennwagen-Designer

Siehe auch:
 Curtis
 Curtiss